Antonio Belviso – (1910-1999), direttore della fotografia e operatore cinematografico
 Iacopo di Belviso o Giacomo Belvisi – giurista italiano 
 Val Belviso – valle laterale della Valtellina in provincia di Sondrio
Lago di Belviso – lago delle Alpi Orobie 
Passo di Belviso – valico delle Alpi Orobie